Дольный — фамилия и топоним:

 Дольный, Тадеуш (род. 1958) — польский футболист, защитник.
 Дольный, Тарас Васильевич (род. 1959) — советский и украинский биатлонист.
 Дольный — посёлок в Пролетарском районе Ростовской области.

См. также 
 Доля